The Toxic Avenger peut faire référence à :
 la franchise cinématographique  :
 The Toxic Avenger, film d'horreur parodique américain réalisé en 1985 par Lloyd Kaufman ;
 The Toxic Avenger, Part II, suite réalisée par Michael Herz et Lloyd Kaufman et sortie en 1989 ;
 The Toxic Avenger Part III: The Last Temptation of Toxie, troisième opus réalisée par Michael Herz et Lloyd Kaufman et sorti en 1989 ;
 Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV, quatrième opus réalisée par Lloyd Kaufman et sorti en 2000 ;
 The Toxic Avenger, cinquième opus réalisé par Macon Blair et prévu en 2023 ;
 , une comédie musicale rock.
 The Toxic Avenger, un disc jockey et compositeur de musique électronique français.